Лянга́сово — крупная узловая железнодорожная станция в микрорайоне Лянгасово города Кирова. По характеру основной работы отнесена к сортировочным, по объёму выполняемой работы отнесена к внеклассным. Крупная станция Горьковской дирекции управления движением, одна из крупнейших в России. Длина — 8,5 км. Развёрнутая длина путей — свыше 100 километров.

История 
Станция была создана на основе железнодорожного разъезда в 1906 году для того, чтобы снизить нагрузку на губернский центр, город Вятку (Киров). В 1927 году станция стала сортировочной, построена соответствующая инфраструктура. В 1932 году при станции был основан посёлок железнодорожников Лянгасово, впоследствии выросший до посёлка городского типа. В октябре 2008 года закончена модернизация станции общей стоимостью около 50 млн рублей, 4 пути удлинены на 200—250 метров для возможности приёма и формирования составов до 100 вагонов, уложено 9 стрелочных переводов.

Структура 
На станции базируется локомотивное депо Лянгасово, при депо имеется музей. На станции имеется сортировочная горка, 6 парков, 30 стрелочных постов, электростанция. Станция способна принимать около 18 тысяч вагонов в сутки. В 2008 году на станции сформировано 2830 длинносоставных поездов, 2101 тяжеловесный поезд.

На станции работает пассажирский вокзал, пригородные электропоезда совершают 4 остановки на остановочных пунктах. Терминал принимает поезда дальнего, местного и пригородного сообщения.

Станция является узловой. Помимо Кирова, она связана с Котельническим направлением (станция Стрижи), Котласским направлением (станция Матанцы) и Ярским направлением (станция Поздино). Идущие по Транссибу грузовые поезда уральского и северного направления пускаются в обход городской черты Кирова.

Движение поездов

Примечания

Ссылки 
 Кировское отделение ГЖД на сайте Российских железных дорог
  на сайте parovoz.com

Железнодорожные станции и платформы Кировской области
Станции Кировского региона Горьковской железной дороги
Внеклассные станции
Сортировочные станции
Транспортные здания и сооружения Кирова